Ел Тромпетеро има више значења:

 Ел Тромпетеро, Серо дел Тромпетеро (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тромпетеро (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику